Le royaume d'Isstosseffifil est un pays imaginaire dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Ce royaume fait partie des trois royaumes fondés par la race créatrice sauroïde des sarrukh, avec les royaumes d'Okoth et de Mhairshaulk. Les sarrukh établirent le royaume d'Isstosseffifil en -34000 CV là où se trouve aujourd'hui l'Anauroch. Il s'écroula en -33800 CV.

Cependant, une congrégation d'une soixantaine de liches sarrukhs occupent encore de nos jours les ruines de la cité d'Oreme.

Voir aussi : Chronologie des Royaumes oubliés : Les Jours du Tonnerre.

Sources 
 Grand History of the Realms de Brian R. James
 Lost Empires of Faerûn de Richard Baker, Ed Bonny et Travis Stout

Royaumes disparus des Royaumes oubliés